Зы́бина — женская форма фамилии . Известные носители: Зыбина, Анна (XIX век) — русская переводчица, автор книги о положении женщин в Китае.
 Зыбина, Галина Ивановна (род. 1931) — советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 1956.
 Зыбина, Софья Александровна (ум. 1897) — автор романсов, певица и пианистка.

Примечания